Gading Rejo (Gading Rejo), een plaats in Indonesië
Gading Rejo (Pedamaran Timur), een plaats in Indonesië